Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Министерства гражданской авиации СССР (Аэрофлот) в 1973 году.

В этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла тёмным вечером 13 октября в Подольском районе Московской области близ аэропорта Домодедово, когда самолёт Ту-104Б во время захода на посадку из-за отказа пилотажно-навигационных приборов и дезориентации экипажа вошёл в штопор и врезался в землю, в результате чего погибли 122 человека .

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

1973
Авиационные происшествия 1973 года